Turner (deutsch) steht für:
 Turnsportler, siehe Turnen
 Turner (Eggiwil), Hügel bei Eggiwil
 Turner (Napfgebiet), Hügel im Napfbergland

Turner (englisch) steht für:
 Turner (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Turner Broadcasting System, US-amerikanisches Medienunternehmen
 Turner Construction, US-amerikanisches Bauunternehmen
 Turner Contemporary, Kunstmuseum
 Mr. Turner – Meister des Lichts, britischer Spielfilm von Mike Leigh, 2014
 Turner Prize, ein britischer Kunstpreis
 Turner, als Pseudonym von Paul Kominek (* 1978), deutsch-polnischer Musiker
 Turner-Syndrom, eine genetische Anomalie
 The Turner Diaries, rassistischer Roman von William L. Pierce

Geografisches:
 Turner-Gletscher, Gletscher auf der Adelaide-Insel, Antarktis
 Turner Hills, Hügelgruppe in der Ross Dependency, Antarktika
 Turner Lagoon
 Mount Turner, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Turner (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 Turner’s Peninsula, Halbinsel in Sierra Leone
 Turner Rock

Turner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Turner (Alabama)
 Turner (Arkansas)
 Turner (Idaho)
 Turner (Indiana)
 Turner (Kalifornien)
 Turner (Kansas)
 Turner (Maine)
 Turner (Maryland)
 Turner (Michigan)
 Turner (Montana)
 Turner (Oklahoma)
 Turner (Oregon)
 Turner (Pennsylvania)
 Turner (Washington)
 Turner (West Virginia)
 Turner Camp (Illinois)
 Turner Center (Maine)
 Turner City (Georgia)
 Turner Corner (Washington)
 Turner Crossroads (Alabama)
 Turner Douglass (West Virginia)
 Turner Ford (historical) (Missouri)
 Turner Shores (Michigan)

Turner ist der Name sonstiger Orte:
 Turner (Australian Capital Territory)

Turner im Fahrzeugbau:
 Turner Motor, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1911–1930)
 Turner Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1951–1966)
 Clyde Auto & Marine, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Turner (2008–2012)
 Turner Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1903)
 Turner Brass Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904), existent von 1871 bis 1969

Siehe auch:
 Der Turner
 Turner County
 Turner Island
 Turner Township
 Turner & Townsend
 Grey-Turner-Zeichen
 Thurner
 Turners